Wenecja (Polnischer Name für Venedig) steht für:

geographische Objekte in Polen:
 Wenecja, Stadtteil von Brzesko, Woiwodschaft Kleinpolen
 Wenecja, Stadtteil von Kutno, Woiwodschaft Łódź
 Wenecja (Venetia), Stadtbezirk von Ostrów Wielkopolski, Woiwodschaft Großpolen, siehe Ostrów Wielkopolski #Stadtteile
 Wenecja, Stadtteil von Przecław, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Wenecja Bydgoska (Bromberger Venedig), Viertel in Bydgoszcz, siehe Bydgoszcz #Sehenswürdigkeiten  
 Wenecja (Venedien), Dorf in der Gmina Morąg, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wenecja (Żnin) (Venetia), Dorf und Schulzenamt in der Gmina Żnin, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Wenecja, Vergnügungspark in Warschau, siehe Verbrennungskommando Warschau
 Park Wenecja, früherer Name für den Park Juliusz Słowacki in Łódź; siehe Parkanlagen in Łódź #Parks im Stadtteil Górna
 Burgruine Wenecja in Żnin, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Schmalspurbahnmuseum Wenecja bei Żnin, Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Sonstiges:
 Wenecja (Film), polnischer Film von  Jan Jakub Kolski (2010)